Івот — озеро на річці Старь, Брянська область, Росія
 Івот — селище міського типу, Брянська область, Росія
 Івот — село, Сумська область, Україна